Сташевская () — женская форма фамилии .
 Сташевская, Анастасия Петровна (1921—2008) — доярка Антонинского свеклосовхоза Красиловского района Хмельницкой области, Украинская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Сташевская, Мария Клеменса (1890—1943) — блаженная Римско-Католической Церкви, монахиня.
 Сташевская-Народицкая, Екатерина Григорьевна (1926–1977) — советский кинорежиссёр.